Автопа́ркова вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Автопаркова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Автопаркова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Автопаркова вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці